Лонгюйо́н () — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель. Входит в состав округа Брие. Население кантона на 2011 год составляло 14980 человек.				
						
Код INSEE кантона 54 15. Всего в кантон Лонгюйон входят 23 коммуны, из них главной коммуной является Лонгюйон.

Коммуны кантона

См. также 
 Кантоны департамента Мёрт и Мозель						
 Список округов Франции

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Мёрт и Мозель